Z80 ou Z-80 peut faire référence à :
 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'après la classification internationale des maladies ;
 Zilog Z80, un microprocesseur 8-bits ;
 Z80 Based; un système de jeux vidéo d'arcade ;
 Z-80 SoftCard, une carte processeur additionnelle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres